Metochi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Metóchion, ort, Västra Grekland, Nomós Achaḯas, 
 Metókhion (ort i Grekland), Peloponnesos, Nomós Argolídos, 
 Metóchi (kulle), Kreta, 
 Metóchi (ort), Mellersta Makedonien, Chalkidike, 

Robotskapade Greklandförgreningar